Название Актобе носит несколько городищ в Казахстане:

 Актобе (Жамбылская область)
 Актобе (Южно-Казахстанская область)